Arita se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tatsumi Arita
 Yutaka Arita